Mick Jones peut désigner :
 Mick Jones (1955-), guitariste britannique, membre fondateur du groupe de punk rock The Clash ;
 Mick Jones (1944-), guitariste britannique, membre fondateur du groupe de rock Foreigner ;
 Mick Jones (1945-), footballeur britannique.

Voir aussi